Le mot temporaire signifie « pour une courte durée de temps ».

 eaux temporaires, zones inondables, lacs ou cours d’eau qui ne contiennent de l’eau que pour une durée limitée
 travail temporaire, voir Intérim
 Incapacité temporaire partielle

Informatique 
fichier temporaire
dossier temporaire
variable temporaire
fichier Internet temporaire